Denise Hanke (1989) – pallavolista tedesco
 Hugon Hanke (1904-1964) – politico polacco
 Jan Krištof Hanke – pittore ceco
 Jiří Hanke (1924-2006) – calciatore e allenatore di calcio cecoslovacco
 Karl Hanke (1903-1945) – ufficiale e politico tedesco
 Mike Hanke (1983) – ex calciatore tedesco, di ruolo attaccante
 Richard Hanke, noto anche come Walter Hanke (1910-1980) – calciatore tedesco, di ruolo attaccante